Селенохронологическая шкала — геологическая временная шкала истории Луны. Эта шкала разделена на пять периодов: коперниковский, эратосфенский, имбрийский (подразделяется на позднеимбрийскую и раннеимбрийскую эпохи), нектарский и донектарский периоды.

Селенохронологическая шкала построена на основе и относительных, и абсолютных датировок различных деталей поверхности Луны. Относительные датировки определяют по перекрытию деталей рельефа друг с другом, а абсолютные — по количеству кратеров, накопившихся на них за время их существования, и по радиоизотопным данным. Материалами для селенохронологических исследований служат:
 фотографии поверхности с орбитальных аппаратов;
 образцы пород, доставленные на Землю или изученные посадочными модулями;
 дистанционные измерения (сейсмические, гравитационные и прочие).

Стратиграфия Луны 

Хотя в настоящее время поверхность Луны практически неизменна (не считая ударов небольших метеоритов и появления мелких тектонических объектов), на ней остались следы прошлой вулканической деятельности и сильнейших столкновений. Эти события позволяют разделить историю Луны на несколько больших периодов. Границы периодов и эпох (кроме коперниковского и эратосфенского периода, а также нижней границы донектарского) проведены по крупным ударным событиям, изменившим лунный ландшафт на большой площади, а их датировка основана на радиометрическом анализе образцов, доставленных на Землю «Аполлонами» и «Лунами». Наиболее детально геологическая история поверхности Луны реконструирована .

История 
Впервые условное стратиграфическое деление лунных пород было составлено Шумейкером и Хэкманом в 1962 году после получения первых детальных снимков Луны с близкого расстояния. Эта шкала не имела чёткой временной привязки из-за отсутствия образцов для датирования.

См. также 
 Геохронологическая шкала

Примечания

Ссылки